Сергей Викторович Зыков:
 Зыков, Сергей Викторович (род. 1977) — российский певец, баритон.
 Зыков, Сергей Викторович (род. 1968) — российский футболист.